Окуилапа има више значења:

 Окуилапа (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Окуилапа (Сочијатипан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику